Radio Dio est une radio associative alternative diffusant sur Saint-Étienne et sa proche banlieue.  Son slogan est « libre, sauvage, et impertinente ». Elle se donne pour mission de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas et de promouvoir la scène indépendante locale, nationale ou internationale. Malgré sa couleur rock, Radio Dio diffuse une grande diversité de styles musicaux actuels, que ce soit du reggae, de l'électro en passant par du blues et du métal. Son logo est un chat car chez Radio Dio, le chat a mangé le rat. Elle peut être écoutée sur internet, via son site web, ou sur la bande FM, fréquence 89.5, à Saint-Étienne et dans ses proches environs.

Émettant de manière « pirate » avant 1981, Radio Dio a été officiellement créée en 1981, dès la libéralisation de la bande FM en France. . La plupart des émissions sont réalisées par des bénévoles (de 60 à 100 selon les années), cependant l'association compte deux salariés.

Radio Dio est un des membres fondateurs du collectif national Ferarock dont elle fait toujours partie : membre du Bureau et de la commission d'écoute.

Radio Dio est également adhérent de la Confédération des radios associatives non commerciales de Rhône-Alpes, devenu en 2017 Aura FM, les radios associatives d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Références

Liens externes 

 

Association ou organisme ayant son siège en Auvergne-Rhône-Alpes
Radio à Saint-Étienne
Radio sans publicité
Station de radio locale en France
Saint-Étienne
Station de radio en français
Station de radio associative
Station de radio pirate
Station de radio diffusant du rock
Station de radio diffusant du reggae
Station de radio de musique électro
Station de radio diffusant du blues
Station de radio éclectique en musique
Station de radio fondée en 1981